Rolbrug (brugtype), een brugtype
 Rolbrug (buurtschap), een buurtschap in de provincie Friesland
 Toneelstuk over de buurtschap
 Rolbrug (spoorweg), een variant op de draaischijf.